Атанепесов, Баджиман — звеньевой колхоза «Большевик» Куня-Ургенчского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Атанепесов, Курбанкылыч — бригадир колхоза имени Молланепса Векиль-Базарского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания